César Orosco
Jean-Paul Orosco
Jesse Orosco
Raúl Orosco
Thierry Orosco